Thomas Burke (1749–1815), ír származású festőművész
 Thomas Burke gyakran Tom Burke, (1875–1929) amerikai futó
 Thomas Burke (színművész) (1981) angol színész
 Thomas Burke Észak-Karolina állam kormányzója
 Thomas Burke (vasútépítő)